James Kelly (1760-1819) – politico statunitense.
James M. Kelly – astronauta statunitense
James Kelly (n. 1993) – cestista statunitense
James Kelly (1855-1933) – artista statunitense
James Kelly (1913-2003) – artista statunitense

Pagine correlate 
Jim Kelly